Staggia bezeichnet die italienischen Orte

 Staggia Modenese, einen Ortsteil von San Prospero (Provinz Modena)
 Staggia Senese, einen Ortsteil von Poggibonsi
 Lecchi di Staggia, einen Ortsteil von Poggibonsi

Staggia bezeichnet die italienischen Flüsse

 Staggia (Arno), einen Fluss in der Toskana (Provinz Arezzo)
 Staggia (Elsa), einen Fluss in der Toskana (Provinz Siena)

Zudem ist der Begriff Bestandteil des Namens der Künstlergruppe Schule von Staggia (Scuola di Staggia), die in Staggia Senese entstand.